Čufer ist der Familienname folgender Personen:

 Tanja Čufer (* 1955), slowenische Medizinerin
 Uroš Čufer (* 1970), slowenischer Bankmanager und Politiker